Bastogi S.p.A. - società italiana quotata in borsa fondata nel 1862 come Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e divenuta, poi, una delle più importanti società finanziarie
Pietro Bastogi - ministro delle finanze, poi presidente della predetta società
Palazzo Bastogi - palazzo fiorentino, appartenuto a Piero Bastogi, ora sede della giunta della Regione Toscana.
Edizioni Bastogi - casa editrice di Foggia che ha rilevato nome e catalogo da una casa editrice di Livorno